Vergine Maria – madre di Gesù
Vergine Maria – dipinto di El Greco conservato al museo del Prado
Vergine Maria – unità di primo livello della città di Palermo